ТДФ — многозначная аббревиатура:
 ТДФ — теория дискретных функций
 ТДФ — территориальный дорожный фонд
 ТДФ — тиаминдифосфат
 ТДФ — турбодизель форсированный

См. также